Lynchburg pode-se referir a vários lugares nos Estados Unidos da América:
 Lynchburg (Virgínia)
 Lynchburg (Mississippi)
 Lynchburg (Missouri)
 Lynchburg (Ohio)
 Lynchburg (Carolina do Sul)
 Lynchburg (Tennessee)

Desambiguação